Hyacinthe Hauzeur, (1804-1882), peintre belge
 Mathias Hauzeur (1589-1676), théologien franciscain
 René Hauzeur, aïkidoka et judoka belge